Pavel Petrovich Skoropadski (, ucraniano: Павло́ Петро́вич Скоропа́дський, alemão: Pawlo Petrowytsch Skoropadskyj, 15 de maio de 1873, Wiesbaden, Hesse-Nassau, Reino da Prússia, Império Alemão - 26 de abril de 1945, Metten, Baviera, Alemanha Nazista) foi Tenente-General do Exército Imperial Russo e, após a revolução de 1917, figura militar e política ucraniana, Hetman de Toda a Ucrânia de 29 de abril a 14 de dezembro de 1918.

Ver também 

 Estado Ucraniano

Referências 

História da Ucrânia